

Automobile 
 Asüna est un constructeur automobile canadien du groupe General Motors.

Patronyme 
Le nom de Asuna est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Asuna Yūki, personnage fictif un des personnages principaux  du manga Sword Art Online ;
 Asuna Tanaka (1988-), footballeuse professionnelle japonaise ;

Homonymie de patronyme